El fluoruro de plata puede referirse a:

 Subfluoruro de plata (monofluoruro de diplata), Ag2F
 Fluoruro de plata (I) (monofluoruro de plata), AgF
 Fluoruro de plata (II) (difluoruro de plata), AgF2
 Fluoruro de plata (III) (trifluoruro de plata), AgF3
 Fluoruro diamino de plata, un producto utilizado para tratar la caries dental.

Galería

Fluoruros
Páginas de índice de conjunto de química